Sternenstaub steht für:

 Sternenstaub (Astronomie), Materiepartikel im interstellaren Raum
 Sternenstaub (Band), eine österreichische Dark-Metal-Band
 Sternenstaub (Musical), ein Kindermusical von Georg Sachse
 Stardust (weitere Begriffsklärungsseite)